Чу Бо (, род. в окт. 1944 года), губернатор провинции Хунань (1998—2001), глава парткома автономного района Внутренняя Монголия (2001—2009), член ЦК КПК (2002—2012, кандидат с 1997 года).

Член КПК с октября 1969 года, член ЦК КПК 16-17 созывов (кандидат 15 созыва).
Депутат ВСНП 8—9, 11 созывов.

Биография 
По национальности хань.

Окончил факультет гидротехнического строительства Тяньцзиньского университета (1967).

В 1968-75 гг. на инженерной работе в НОАК.

С 1975 года работал на Юеянском химпром заводе, в 1982-84 гг. его замдиректора и зампарторга.

В 1984-86 гг. мэр, а в 1986-91 гг. глава Юеянского горкома КПК и в 1990-91 гг. одновременно и. о. мэра. В 1991-94 гг. вице-губернатор, в 1994—2001 гг. замглавы парткома и в 1998—2001 гг. губернатор провинции Хунань. С августа 2001 г. по 2009 г. глава парткома автономного района Внутренняя Монголия и по янв. 2010 г. пред. ПК СНП АР.

В 2009—2013 гг. замглавы финансово-экономической комиссии ВСНП.

Примечания

Ссылки 
 http://russian.china.org.cn/russian/41985.htm
 http://www.chinatoday.com/who/c/chu-bo.htm
 http://www.china.org.cn/english/features/40664.htm
 https://web.archive.org/web/20151022150317/http://eng.nmgnews.com.cn/system/2008/10/08/010120437.shtml

Выпускники Тяньцзиньского университета
Члены ЦК КПК
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей